Сулейман Фаттахович Бурханов (1942—1983) — советский балетмейстер в области детской хореографии, педагог. Среди его постановок — «Марш оловянных солдатиков» и «Красные дьяволята».

Биография 
Родился в 1942 году.

В 1961 году окончил национальное отделение исполнительского факультета Ленинградского хореографического училища им. А. Я. Вагановой, позже — балетмейстерский факультет ГИТИСа. Работал в Таджикском театре оперы и балета в 1961—1963 в качестве артиста, а в 1973—1976 гг. балетмейстером.

В 1969—1973 годах работал главным балетмейстером Якутского музыкального театра, где поставил балеты «Апассионата» (Л. Бетховен, 1970 год), «Орлы улетают на Север» (Г. Комраков, 1971 год), «Священный Ильмень» (Д. Салиман-Владимиров, 1972 год). В 1972 году сочинил для артистов балета Анатолия Ултургашева и Саргылана Саввина, участвовавших в I Всесоюзном конкурсе артистов и балетмейстеров в Москве, номера «Северная баллада» (в сопровождении хомуса) и «Охотник и олень».

С 1976 года Сулейман Фаттахович — балетмейстер Пермского хореографического училища, где поставил балет «Белый голубь» (Б. Тоцюк, 1968 год), получивший диплом I степени смотра хореографических училищ в Ленинграде и премию Пермского комсомола. В этом же году балет был показан на сцене Кремлёвского Дворца съездов в Москве.

В 1980—1983 годах Бурханов был художественным руководителем и балетмейстером детского хореографического ансамбля «Щелкунчик» Пермской областной филармонии, репертуар которого составляли и постановки Бурханова. Некоторые из участников ансамбля стали профессиональными артистами. Об этом ансамбле и его руководителе был снят цветной музыкальный фильм «Вместе весело шагать» (1983 год, Пермская студия телевидения, режиссёр О. Федорущенко).

Умер 3 марта 1983 года в Перми, где был похоронен.

В 2000 году был удостоен звания «Выдающийся деятель пермского балета XX столетия» в номинации «Хореограф».

Библиография 
 Субботин Е. П. Выдающиеся деятели пермского балета XX столетия / Е. П. Субботин, М. И. Серов. Пермь: Арабеск, 2000.
 Таланкина Л. Белый голубь взлетел / Л. Таланкина, А. Лейн // Газета «Звезда». 1968 год, 16 мая.

Примечания

Ссылки 
 Бурханов Сулейман Фаттахович
 Хореографические коллективы Перми дадут на сцене Дворца молодежи свои отчетные концерты

Выпускники Ленинградского хореографического училища
Выпускники балетмейстерского факультета ГИТИСа
Персоналии:Якутский театр оперы и балета имени Д. К. Сивцева
Похороненные в Перми